W Polsce 
 Jarnuty – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ostrołęckim, w gminie Czerwin 
 Jarnuty – wieś w woj. podlaskim, w pow. łomżyńskim, w gminie Łomża 
 Jarnuty – wieś w woj. podlaskim, w pow. łomżyńskim, w gminie Wizna
 Jarnuty – gromada